Ребуция () — род кактусов, включающий в себя до 41 вида. Ареал — Боливия, Перу и Аргентина. Род назван в честь Пьера Ребю, французского кактусиста.

Таксономия 
В род Rebutia могут включаться виды, в соответствии с классификацией Баккеберга принадлежащие к отдельным родам:

Синонимы 
 Aylostera Speg.
 Bridgesia Backeb.
 Cylindrorebutia Fric & Kreuz.
 Digitorebutia Fric & Kreuz.
 Echinorebutia Fric (nom. inval.)
 Eurebutia Fric (nom. inval.)
 Gymnantha Y.Itô
 Mediolobivia Backeb.
 Mediorebutia Fric (nom. inval.)
 Neogymnantha Y.Itô
 Reicheocactus Backeb.
 Setirebutia Fric & Kreuz. (nom. inval.)
 Spegazzinia Backeb.
 Sulcorebutia Backeb.
 Weingartia Werderm.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 22 вида:

В культуре 
Большинство ребуций, а также растения, ранее описывавшиеся в составе родов Aylostera и Mediolobivia, благодаря неприхотливости, малому размеру и лёгкости цветения являются очень популярными комнатными растениями. Горные виды, ранее принадлежавшие к родам Reicheocactus, Weingartia и Sulcorebutia, более трудны в комнатной культуре. Летом Ребуции можно прикопать в горшках в саду, но следует следить за уровнем инсоляции, чтобы не допускать солнечных ожогов. Ребуции могут долго существовать без пересадки в довольно бедном субстрате.

Примечания

Ссылки 
 Кактусы рода Rebutia, Sulcorebutia, Lobivia, Echinopsis

Кактусовые
Таксоны растений, названные в честь людей